Termin -{S13}- ima više značenja.

 S-oznake, S13: Čuvati podalje od hrane, pića i hranilica za životinje
 S poštanska oblast, S13 oblast u Šefildu, Engleska